Oscyloperturbograf – urządzenie elektromechaniczne wykorzystywane do rejestracji zakłóceń elektroenergetycznych. W urządzeniu tym w dość skomplikowany sposób układ elektromechaniczny zmieniał rejestrowane sygnały na proporcjonalne do nich wychylenia głowic rejestrujących.
Głowice wyposażone w pisaki przemieszczają się w poprzek obracającego się bębna z papierem. W ten sposób uzyskuje się na papierze zapis graficzny w postaci przebiegów rejestrowanych sygnałów.

Cały mechanizm rejestratora jest dość złożony, co stanowi o jego wyjątkowej podatności na awarie i uszkodzenia.

Ze względu na duże błędy (wynikające z graficznego zapisu i grubości rysowanych przebiegów) uzyskiwane rejestracje nie miały wartości metrologicznych, a wykonywane na ich podstawie analizy miały charakter głównie jakościowy, a nie ilościowy.

Bibliografia 
 

Jakość energii elektrycznej